Baker Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Baker Airport (Kalifornien)
 Baker Airport (Illinois)
 Baker Airport (Michigan)
 Baker Airport (Pennsylvania)